Christian 4. har flere betydninger:

 Christian 4. (1577-1648) – Konge af Danmark og Norge 1588–1648.
 Christian 4. (1722-1775) – Pfalzgreve af Zweibrücken